Assunta – nome proprio di persona femminile italiano
Assunta – comune dell'Argentina, nella provincia di Córdoba (dipartimento di Juárez Celman)
Assunta – affresco di Gioacchino Martorana
Assunta – dipinto di Francesco Paglia
Assunta – dipinto di Tiziano
Assunta – dipinto di Giovan Battista Moroni 
Assunta – dipinto di Luigi Benfatto
Vergine in gloria e santi, noto anche come Assunta e otto santi – dipinto di Giovanni Bellini
Assunta – bassorilievo in bronzo attribuito a Lorenzo Ghiberti 
Assunta – dipinto di Jacopo Palma il Giovane 
Pala di Asolo, noto anche come Vergine Assunta con Sant'Antonio Abate e San Basilio –  dipinto di Lorenzo Lotto 
Assunta dipinto di Pietro Marone del 1592 chiesa di Santa Maria Assunta in Valvendra di Lovere

Pagine correlate
Assunzione della Vergine (disambigua)
Assunzione di Maria (disambigua)